Der Ausdruck Märzen  bezeichnet: 

 eine veraltete Schreibung des Monats März, siehe März
 ein Bier, siehe Märzenbier
 Märzen, deutscher Name der Ortschaft Marzenin in der polnischen Gmina Września

Siehe auch:
 Merzen (Begriffsklärung)